V557 Андромеды () — двойная затменная переменная звезда типа W Большой Медведицы (EW) в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 3160 световых лет (около 969 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15m до +14,2m. Орбитальный период — около 0,3474 суток (8,3387 часов).

Характеристики 
Первый компонент — жёлто-белая звезда спектрального класса F. Масса — около 1,26 солнечной, радиус — около 1,22 солнечного, светимость — около 1,68 солнечной. Эффективная температура — около 5946 K.

Второй компонент — жёлто-белая звезда спектрального класса F. Масса — около 0,34 солнечной, радиус — около 0,66 солнечного, светимость — около 0,62 солнечной. Эффективная температура — около 6267 K.

Примечания